Les Sempronii Tuditani sont des plébéiens romains membres d'une branche de la gens des Sempronii.

 Marcus Sempronius Tuditanus, consul en 240 av. J.-C. et censeur en 230 av. J.-C. ;
 Publius Sempronius Tuditanus, censeur en 209 av. J.-C. et consul en 204 av. J.-C. ;
 Gaius Sempronius Tuditanus, préteur en 197 av. J.-C. et pontife ;
 Marcus Sempronius Tuditanus, consul en 185 av. J.-C. ;
 Gaius Sempronius Tuditanus, consul en 129 av. J.-C.
 Sempronius Tuditanus, fils du précédent, décrit comme fou par les Anciens.

Notes et références